Les élections régionales de 1953 au Tyrol (Landtagswahl in Tirol 1953) se sont tenues en Autriche dans le land de Tyrol, le . 

1953
Tyrol
Octobre 1953